La Ligue 2 2012-2013 è stata la 74ª edizione del secondo campionato di calcio più importante in Francia.
La stagione è iniziata il 27 luglio 2012 ed è terminata il 24 maggio 2013. La squadra che ha vinto il campionato la scorsa edizione è stata il Bastia.
Lo scorso campionato sono retrocesse dalla Ligue 1 2011-2012, Caen, Digione e Auxerre, hanno preso il posto delle tre squadre promosse, ovvero: Bastia, Stade Reims e Troyes.
Le squadre retrocesse dalla stagione precedente, Metz, Boulogne e Amiens, sono state rimpiazzate da Nîmes, Niort e Gazélec Ajaccio.

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 
Aggiornata al 13 maggio 2013.

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (21)
 Minor numero di sconfitte:  (4)
Migliore attacco:  (64 gol fatti)
Miglior difesa:  (28 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+31)
 Maggior numero di pareggi: ,  e  (18)
 Minor numero di pareggi:  e  (7)
 Minor numero di vittorie:  e  (6)
 Maggior numero di sconfitte:  (22)
 Peggiore attacco:  (33 gol fatti)
 Peggior difesa:  (62 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-23)

Classifica marcatori 
Aggiornata al 26 maggio 2013.

Verdetti finali 
  ,  e  promosse in Ligue 1 2013-2014.
  ,  e  retrocesse in Championnat National 2013-2014
 http://www.calcio.com/tutte_le_partite/fra-ligue-2-2012-2013/

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
Ligue 2